Hesperarion hemphilli är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney 1875.  Hesperarion hemphilli ingår i släktet Hesperarion och familjen skogssniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skogssniglar
hemphilli